

Моляково — присілок, Рамешківський район, Тверська область
 Моляково — присілок, Ядрінський район, Чувашія